Ксенофил () — древнегреческое имя
  — комедиограф V века ;
 Ксенофил — древнегреческий философ-пифагореец IV века ;
 Ксенофил — македонский  в Сузах в 330—317/316 годах 
  — скульптор II—I веков